Æthelred ist ein angelsächsischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Æthelred ist eine Variante von Æðelræd, der sich aus den altenglischen Elementen æðel „edel“ und ræd „Beratung“.

Nach der normannischen Eroberung Englands wurde der Name nur noch selten verwendet.

Varianten 

 Englisch: Ethelred
 Angelsächsisch: Æðelræd, Ælred, Æþelræd

Namensträger 

 Æthelred (Mercia), König von Mercia 675–704
 Æthelred I. (Northumbria), König von Northumbria 774–796
 Æthelred I. (East Anglia), König von East Anglia um 760–um 790?
 Æthelred II. (Northumbria), König von Northumbria um 841–um 862
 Æthelred (Wessex), König von Wessex 865–871
 Æthelred II. (East Anglia), König von East Anglia um 875
 Æthelred (Canterbury), Erzbischof von Canterbury 870–888
 Æthelred (Ealdorman), Vize-König von Mercia 883–911
 Æthelred (England), auch Æthelred the Unready, König von Wessex 978–1016
 Æthelred, Earl of Fife, schottischer Adliger

Siehe auch 
 Mount Ethelred, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname